Старая Басманная улица
 Новая Басманная улица